Фагнер Консерва Лемос ( более известный, как Фагнер ; родился 11 июня 1989 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Коринтианс» и сборной Бразилии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Фагнер начал профессиональную карьеру в клубе «Коринтианс» в возрасте 17 лет. В бразильской Серии А он дебютировал в матче против «Форталезы». Для получения игровой практики в 2007 году он выступал на правах аренды за «Виторию» из Салвадора.

После молодёжного чемпионата Южной Америки Фагнер перешёл в нидерландский ПСВ. 25 августа в матче против НЕК он забил свой первый гол в Эредивизи. Из-за высокой конкуренции Фагнер почти не выходил на поле, приняв участие всего в 3 поединках чемпионата. Несмотря на это он смог стать чемпионом Нидерландов и завоевать национальный кубок.

В 2009 году Фагнер вернулся на родину, подписав контракт с «Васко да Гама». 11 июля в матче против «Понте-Прета» он дебютировал за новый клуб. 24 октября в поединке против «Байи» Фагнер забил свой первый гол за «Васко». В том же году он помог команде выиграть Серию B и выйти в элиту. В 2011 году Фагнер помог команде завоевать Кубок Бразилии и попал в символическую сборную по итогам сезона.

В 2012 году немецкий «Вольфсбург» за 3 млн евро выкупил трансфер Фагнера. Контракт был подписан на четыре года. 25 августа в матче против «Штутгарта» он дебютировал в Бундеслиге. По окончании сезона Фагнер загрустил по родине и выразил желание вернуться в Бразилию. Летом 2013 года он на правах аренды вернулся в «Васко да Гама», а в начале 2014 года был арендован своим родным клубом «Коринтиансом». 5 февраля 2015 года в матче первого этапа Кубка Либертадорес против колумбийского «Онсе Кальдас» Фагнер забил свой первый гол на международном уровне. В 2015 году он помог команде выиграть чемпионат.

Международная карьера 
В 2007 году в составе молодёжной сборной Бразилии Фагнер стал победителем молодёжном чемпионате Южной Америки в Парагвае.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии Фагнер дебютировал за сборную Бразилии.

В 2018 году Фагнер принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, Сербии, Мексики и Бельгии.

Достижения 

Командные

 ПСВ
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 2007/2008
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2008/2009

 «Васко да Гама»
 Обладатель Кубка Бразилии — 2011
 Чемпион Бразилии в Серии B — 2009

 «Коринтианс»
  Чемпионат Бразилии (2): 2015, 2017
 Чемпион штата Сан-Паулу (2):  2017, 2018

Международные

 Бразилия (до 20)
  Молодёжный чемпионат Южной Америки — 2007

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Вольфсбург»